Sergio Sáiz García es un ex ciclista profesional español, nacido el 21 de abril de 1966 en Santander (Cantabria). Fue profesional los años 1989 y 1990.

Biografía 
Comenzó con 14 años en el mundo del ciclismo en las filas del C.C Camargués-Lopez Pablo.
En la categoría cadete destacó mucho, ganando entre otras carreras la prestigiosa Subida a Montjuic en 1981 y 1982.

En juveniles continuó cosechando buenos resultados, militando siempre en el C.C Camargués.
En amateurs pasó por varios equipos, entre ellos el Teka, el Reynolds y el Caja Rural.

Consiguió pasar a profesional en 1989 con el modesto equipo Helios-CR, pero no gozó de demasiadas oportunidades.

En 1990 tras la desaparición del Helios tuvo una nueva oportunidad en el Puertas Mavisa, pero afectado por las lesiones no rindió lo esperado y se vio obligado a abandonar el ciclismo profesional, para dedicarse a sus estudios de Ingeniería de Caminos.

Equipos 
 Helios-CR (1989)
 Puertas Mavisa (1990)

Referencias 
 

Ciclistas de España
Deportistas de Cantabria